La inyección es  un procedimiento mediante el cual se hace pasar un líquido o un material viscoso a través de un tubo o un conducto circular para un determinado o para salvar algunas defensas del cuerpo.

Se habla de inyección en los siguientes casos:
Inyección en medicina
Inyección de plástico
Motor asíncrono e inyección de combustible.
Inyección de tinta
Inyección SQL, un tipo de inyección de código (Agujero de seguridad).
Inyección de firmes